Tashalar est une région des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Elle est située au sud-ouest de Féérune, sur la Péninsule de Chult.

Survol
Tashalar est une contrée dans la partie est de la Péninsule de Chult, joignant la péninsule au continent et plus spécifiquement à Halruaa. C’est une oligarchie composée de marchands qui compte environ  habitants (humains et quelques hommes-lézards et yuan-ti). Sa capitale est Tashluta.

Région des Royaumes oubliés